Петровско-Роменский сельский совет () — входит в состав
Гадячского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в селе Петровка-Роменская.

История 
 1919 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Петровка-Роменская 
 с. Балясное 
 с. Венеславовка

Примечания